Фенина — женская форма фамилии .
 Фенина, Елена Юрьевна (род. 1973) — советская, российская спортсменка по современному пятиборью, мастер спорта России международного класса.
 Фенина, Эвелина Павловна (1929—2014) — российский искусствовед.